Волченский сельсовет

Липецкая область 
 Волченский сельсовет Добровского района

Ростовская область 
 Волченский сельсовет Каменского района (преобразован в 2000-х в сельское поселение)